

Sigle 

 Frequency-shift keying – modulazione a spostamento di frequenza
 Forsvarets spesialkommando – corpo speciale dell'esercito norvegese
 Freiwillige Selbstkontrolle – organizzazione tedesca per la classificazione dei film
 Futbolnyj Soyuz Kazakstana (in cirillico Футбольный Союз Казахстана) – Federazione calcistica kazaka
 Freeskate – abbreviazione

Musica 
 FSK Satellite – gruppo musicale italiano